Guanape, ou l'une de ses graphies comme guañape peut désigner :

Toponymes

Guañape : un archipel de l'océan Pacifique.



Localités 
 Guanape : capitale de la paroisse de Guanape dans la municipalité de Manuel Ezequiel Bruzual dans l'État d'Anzoátegui ;
 Valle de Guanape : chef-lieu de la municipalité de Francisco del Carmen Carvajal dans l'État d'Anzoátegui ;

Subdivisions 
 Guanape : l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Manuel Ezequiel Bruzual dans l'État d'Anzoátegui.

Homonymie de toponyme